Radzyń ist ein Ortsname in Polen

 Radzyń Chełmiński, Kleinstadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Radzyń Podlaski, Stadt in der Woiwodschaft Lublin